Lazarevac est un toponyme qui peut désigner :
Lazarevac, une ville et une municipalité de Serbie situées dans le district de Belgrade ;
Lazarevac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Blace, district de Toplica ;
Lazarevac, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Kruševac, district de Rasina.